Claudio Rutilio Namaziano – poeta e politico romano del V secolo d.C.
 Claudio Rutilio – pseudonimo di Salvatore Ruta (1923-2002), religioso e scrittore italiano